Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в третий раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли четыре легкоатлета и один боксёр.

Бокс 

Спортсменов — 1

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 4
 Мужчины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года
Спорт в Алжире в 1972 году